Kovacik oder Kovačík ist der Familienname folgender Personen:

 Becca Kovacik, Filmproduzentin
 Luděk Kovačík (* 1961), ehemaliger tschechoslowakischer Fußballspieler